Capilla de los Santos Apóstoles  es un templo de culto católico bajo la advocación de los Apóstoles. Se encuentra en la localidad de Chapinero al norte de Bogotá, Colombia adentro del colegio Gimnasio Moderno donde funciona como capilla construida por el arquitecto Juvenal Moya Cadena, su nombre fue propuesto por Agustín Nieto Caballero en 1956 y ha servido como sala funeraria de varias personalidades de Colombia.

Referencias 
 Historia de la Capilla

 Capilla

 Así fue el último adiós a Belisario Betancur

 Despiden al periodista Camilo Durán en Capilla del Gimnasio Moderno de Bogotá

 El de Pacheco, un funeral en medio de aplausos

 "Nos hará falta su humor": amigos de “La Chiva” Cortés en su funeral

Iglesias católicas de Bogotá